Verhuellia är ett släkte av pepparväxter. Verhuellia ingår i familjen pepparväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pepparväxter
Verhuellia